Berat Albayrak (né en 1978), homme politique et ministre turc ;
 Eren Albayrak (né en  1991), footballeur international turc ;
 Nebahat Albayrak (née en 1968), femme politique néerlando-turque ;
 Sabrina Albayrak (née en 1986), CEO d'Arbitryum, docteur en santé publique et sociologue du vieillissement ;
 Tuğçe Albayrak (1991-2004), étudiante allemande d'origine turque.